Les Forces séparatises de la crise anglophone au Cameroun comprennent les milices et groupes armés affiliés à la république fédérale d'Ambazonie, communément appelés localement . Elles sont constituées de groupes armés, qui interviennent dans le conflit armé de la crise anglophone au Cameroun. Ils sont considérés comme des groupes terroristes par le gouvernement du Cameroun. Il convient de rappeler que d'autres groupes sont impliqués mais que leurs tactiques restent non-violentes. En raison de la nature obscure de beaucoup de petits groupes, cette liste restera incomplète jusqu'à ce que plus d'informations soient disponibles.

De nombreux groupes rebelles et leurs commandants prennent des noms symboliques qui font référence à des animaux ou à des traits personnels spécifiques ; ils sont utilisés pour évoquer la peur et le respect.

Liste

Notes et références 

Histoire du Cameroun
Ambazonie
Crise anglophone au Cameroun